Уускюла — топоним:

В Эстонии:
 Уускюла — деревня в уезде Ида-Вирумаа.
 Уускюла — деревня в уезде Ляэнемаа.
 Уускюла — деревня в уезде Рапламаа.
 Уускюла — деревня в уезде Ляэне-Вирумаа.
 Уускюла — деревня в уезде Харьюмаа.
 Уускюла — одно из бывших названий деревни Уласкова в волости Сетомаа.

В России:
 Уускюла — одно из названий деревни Ускюль в Новосибирской области.

Также:
Уускюла — эстонская фамилия.